Пінта — традиційна англійська міра об'єму (1 імперська пінта = 568.261485 мілілітра, 1 американська пінта = 473.176473 мілілітра)
 «Пінта» — каравела Христофора Колумба
 Пінта — острів у складі Галапагоського архіпелагу
 Пінта — інфекційне захворювання
 Pinta — растровий графічний редактор, багатоплатформовий аналог Paint.NET